

Astronomia 
 M24 – numero del Catalogo di Messier della Nube stellare del Sagittario

Informatica 
 Olivetti M24 – personal computer della Olivetti

Altro 
 M24 Chaffee (carro armato)
 M24 – fucile